Aleksandar Kostadinov (1979), Bulgaars voetbalscheidsrechter
Aleksandar Kostadinov (1988), Bulgaars worstelaar